Drecker ist der Familienname folgender Personen:

 Anneli Drecker (* 1969), norwegische Sängerin und Schauspielerin
 Roswitha Drecker (* 1939), deutsche Politikerin und ehemalige Landtagsabgeordnete (CDU)